Cramer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Schreibvariante des Berufsnamens Kramer.

Varianten 
 Kramer, Krämer, Kremer, Cremer

Namensträger

A 
 Ada Cramer (1874–1962), deutsche Ehefrau des Farmers und Kolonialisten Ludwig Cramer; Autorin, siehe Ludwig Cramer (Landwirt)
 Adalbert Cramer (* 1951), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Adolf Bernhard Cramer (1706–1734), russlanddeutscher Historiker
 Albert Cramer (Unternehmer, 1873) (1873–1953), deutscher Unternehmer
 Albert Cramer (1943–2012), deutscher Unternehmer
 Albrecht von Cramer (1840–1907), preußischer Generalmajor
 Alfons Cramer (* 1940), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Alphons von Cramer (1834–1884), österreichischer Genre- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule

 Amalie Cramer (1859–nach 1902), deutsche Schauspielerin

 Arnold Cramer (1941–2010), deutscher Fußballspieler
 August Cramer (1860–1912), deutscher Psychiater
 August Cramer von Clausbruch (1854–1927), deutscher Hofmarschall des Herzogs von Braunschweig

B 
 Balthasar Cramer (1851–1923), deutscher Politiker (SPD)
 Barbara Cramer-Nauhaus (1927–2001), deutsche Übersetzerin
 Ben Cramer (* 1947), niederländischer Schlagersänger und Musicaldarsteller
 Bernd Cramer (* 1970), deutscher Fotograf

 Bettina Cramer (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin

C 

 Carsten Cramer (* 1968), deutscher Unternehmer und Fußballfunktionär

 Christian Cramer (Verwaltungsjurist), deutscher Landrat
 Christian Cramer (* 1962), österreichischer Politiker
 Conrad Cramer-Frey (1834–1900), Schweizer Kaufmann und Wirtschaftspolitiker
 Conradin Cramer (* 1979), Schweizer Politiker
 Craig Cramer (* 1954), US-amerikanischer Organist und Hochschullehrer
 Colin Cramer (* 1979), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer

D 
 Daffi Cramer (* um 1954), deutsche Schlagersängerin

 Doris Cramer, deutsche Schriftstellerin
 Duncan Cramer (1901–1980), US-amerikanischer Filmarchitekt

E 
 Eduard Cramer (1859–1931), deutscher Keramikindustrieller
 Emma Cramer-Crummenerl (1875–1964) deutsche Schriftstellerin
 Erhard Cramer (* 1967), deutscher Stochastiker
 Erich Cramer (1904–1977), deutscher Verleger

F 
 Felix Cramer (* 1974), deutscher Kameramann
 Floyd Cramer (1933–1997), US-amerikanischer Musiker
 Frank Cramer (1861–1948), US-amerikanischer Zoologe

 Fred Cramer (1923–2018), Schweizer Architekt

 Fritz Cramer (Buchhändler) (?–1919), deutscher Buchhändler und Verleger

G 
 Gabriel Cramer (1704–1752), Genfer Mathematiker
 Gabriel Cramer (Verleger) (1723–1793), Genfer Verleger
 Georg Cramer (1610–1676), sächsischer Pädagoge
 Gerald Cramer (* 1960), deutscher Fußballspieler

H 

 Harald Cramér (1893–1985), schwedischer Mathematiker und Statistiker

 Helene Cramer (1844–1916), deutsche Blumen- und Landschaftsmalerin
 Helge Cramer, deutscher Journalist und Dokumentarfilmer
 Helmut Cramer (* 1924), deutscher Verleger und Agent der DDR-Staatssicherheit
 Helmuth Cramer (1902–1950), deutscher Höhlenforscher
 Henning Cramer von Clausbruch (1584–1646), deutscher Handelsherr, Diplomat und Politiker, Bürgermeister von Goslar
 Henricus Lüppo Cramer (1870–1943), deutscher Chemiker, Pionier der Photographie
 Hubert Cramer-Berke (1886–nach 1928), deutscher Landschafts- und Industriemaler

J 
 Jacob Cramer (1833–1895), niederländischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Jacqueline Cramer (* 1951), niederländische Umweltforscherin und Politikerin
 Jennifer Cramer (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Jim Cramer (* 1955), US-amerikanischer Unternehmer, Journalist, Autor und Moderator
 Joey Cramer (* 1973), kanadischer Schauspieler

 Johannes Cramer (* 1950), deutscher Bauforscher und Architekt

 Julius Cramer (1898–1972), deutscher Schauspieler

K 

 Kevin Cramer (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Konrad Cramer (1933–2013), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

L 
 Lawrence William Cramer (1897–1978), US-amerikanischer Hochschullehrer und Politiker
 Lea-Sophie Cramer (* 1987), deutsche Unternehmerin
 Louise Ernestine Cramer (1757–1831), Pflegekind des Stifters der Hofrat Simon Heinrich Sack’sche Familienstiftung

M 
 Manfred Cramer (* 1949), deutscher Psychologe, Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Marguerite Frick-Cramer (1887–1963), Schweizer Historikerin und Hochschullehrerin
 Matthias Cramer, Spieleautor
 Max Cramer (1859–1933), deutscher Gymnasiallehrer und Genealoge
 Melchior Cramer (1599–1645), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor und Generalsuperintendent
 Melchior Conrad Cramer (1672–1760), deutscher Arzt

 Molly Cramer (1852–1936), deutsche Malerin
 Mónica Ayos Crámer (* 1974), argentinische Schauspielerin
 Moritz Cramer (1897–1952), deutscher Politiker (NSDAP)

P 
 Patrick Cramer (* 1969), deutscher Biologe
 Paul Cramer (?–1978), US-amerikanischer Schauspieler 

 Pieter Cramer (1721–1776/1779), niederländischer Kaufmann und Entomologe

R 
 Ralf Cramer (* 1966), deutscher Manager, Mitglied des Vorstands der Continental AG

 Rie Cramer (1887–1977), niederländische Illustratorin und Schriftstellerin

S 
 Samuel Cramer (1842–1913), niederländischer Theologe
 Scott Cramer (* 1958), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Sibylle Cramer (* 1941), deutsche Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Essayistin
 Siegfried Cramer (* 1935), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Sofie Cramer (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Stasia Cramer (* 1954), niederländische Schriftstellerin
 Stephen Cramer (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Susanne Cramer (1936–1969), deutsche Schauspielerin

T 

 Thomas Cramer (* 1938), deutscher Altgermanist
 Tjarko Meyer Cramer (1780–1812), deutscher Maler
 Tomas Cramer (* 1967), deutscher Autor

U 
 Ursula Arnold-Cramer (* 1952), deutsche Politikerin (SPD), MdBB

V 
 Vittorio Cramer (1907–1974), italienischer Radiomoderator und Synchronsprecher

W 
 Walter Cramer (1886–1944), deutscher Unternehmer und Widerstandskämpfer
 Werner Rudolf Cramer (* 1949), deutscher Chemiker, Journalist und Fachautor
 Wigand von Cramer (1860–1943), deutscher Generalmajor

 William C. Cramer (1922–2003), US-amerikanischer Politiker
 Winfrid Cramer (* 1933), deutscher römisch-katholischer Theologe

 Wolfram Cramer von Clausbruch (* 1962), deutscher Musiker

Siehe auch 
 Cramer (Adelsgeschlecht), niedersächsische Juristen- und Kaufmannsfamilie
 Cramer von Clausbruch, Stadtgeschlecht von Eger
 Banque Cramer, Schweizer Privatbank
 Cramér-Rao-Ungleichung
 Satz von Cramér
 Cramersche Regel
 Cramér-Rao
 Ziegelei Cramer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname